Orvieto puede hacer referencia a:

Geografía, lugares 
 Diócesis de Orvieto-Todi, jurisdicción eclesiástica de la Iglesia católica inmediatamente sujeta a la Santa Sede y perteneciente a la región eclesiástica Umbria.
 Monteleone d'Orvieto, localidad y comune italiana de la provincia de Terni, región de Umbría, Italia.
 Orvieto, municipio en la provincia de Terni, región de Umbría, Italia.
 Catedral de Orvieto, catedral del siglo XIV situada en la ciudad de Orvieto, Umbría.

Personas 
 Angiolo Orvieto (1869-1967), poeta italiano de origen judío.
 Laura Orvieto (1876-1953), escritora de nacionalidad italiana.
 Lello da Orvieto (1315-1340), pintor italiano del período gótico.